«Охранник»:
 Охранник (фильм, 2006, США)
 Охранник (фильм, 2011)
 Охранник (фильм, 2017)